Сезон 2000/01 Чешской экстралиги — 8-й чемпионат Чешской экстралиги. В 6-й раз чемпионом стал клуб «Словнафт Всетин», обыгравший в финале плей-офф пражскую «Спарту».

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 8 лучших команд выходили в плей-офф. В 1/4 финала серии плей-офф игрались до 4-х побед, в полуфиналах и финале до 3-х. Чемпионом в 6-й раз стал клуб «Словнафт Всетин», обыгравший в финале плей-офф пражскую «Спарту». Бронзовым призёром стал клуб «Витковице».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Словнафт Всетин — Злин — 4:2 (4:3, 1:2 ОТ, 5:3, 2:1, 0:2, 3:2 ОТ)

Зноемшти Орли — Славия Прага — 3:4 (5:2, 4:0, 0:6, 0:1, 0:3, 3:2, 1:3)

Пойиштёвна Пардубице — Витковице — 3:4 (3:4, 6:3, 4:1, 3:4, 6:1, 1:2 ОТ, 3:4)

Хемопетрол Литвинов — Спарта Прага — 2:4 (4:5 ОТ, 3:1, 0:1, 3:2 Б, 1:4, 0:3)

Полуфиналы 
Словнафт Всетин — Славия Прага — 3:1 (4:0, 3:2, 2:4, 6:5 ОТ)

Спарта Прага — Витковице — 3:0 (3:2, 3:1, 3:2)

Финал 
Словнафт Всетин — Спарта Прага — 3:1 (3:2 ОТ, 3:4, 6:3, 4:1)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1.Петр Сикора (Пардубице) и Марек Урам (Зноймо)— по 26 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Ярослав Камеш, Иво Пешат

Защитники

Милан Недома, Алексей Яшкин, Радим Тесаржик, Петр Кубош, Ян Срдинко, Мартин Штрбак, Павел Зубичек, Михал Шафаржик, Збинек Спитцер

Нападающие

Иржи Допита, Ян Пардавы, Иржи Бургер, Ондржей Веселы, Людек Крайзел, Ян Липянски, Роман Стантиен, Ян Томайко, Мартин Пароулек, Ян Сохор, Радим Кухарчик, Петр Вампола, Иржи Гудлер, Петр Жайгла

Тренер — Ян Нелиба

Переходные матчи 
Команда, занявшая последнее место в Экстралиге, играла серию до 4-х побед с лучшей командой первой лиги.

Карловы Вары — Хомутов — 4:2 (3:2, 5:1, 0:2, 4:5 Б, 5:1, 5:2)

Ссылки 
 Сезон 2000/01 в разделе истории чешского хоккея

Чешская экстралига
2000 год в хоккее
2001 год в хоккее